Lill-Höktjärn kan syfta på:
Lill-Höktjärnen, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (5,03 ha)
Lill-Höktjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,

Se även
Höktjärn